Bittner es un apellido que puede estar vinculado o hacer referencia a los artículos de Wikipedia que se indican seguidamente:

Personas 
 Armin Bittner (1964-), esquiador alpino alemán.
 Egon Bittner (1921-2011), sociólogo checoslovaco nacionalizado estadounidense, profesor emérito de la universidad Brandeis.
 Jacob Bittner, también conocido como Jacques Bittner, laudista y compositor de origen austro-bohemio del siglo XVII.
 Jason Bittner (1970-), baterista estadounidense (banda de metal 'Shadows Fall').
 Julius Bittner (1874-1939), compositor austriaco.
 Lauren Bittner (1980-), actriz estadounidense.
 Mark Bittner (1951-), escritor estadounidense.
 Sławomir Bittner (1923-1944), también conocido como Sławomir Maciej Bittner, maestro scout polaco (escultismo polaco) y segundo teniente del movimiento de resistencia polaco 'Armia Krajowa'. Fue detenido el 18 de febrero de 1944 por la Gestapo, y pocos días posteriores a su arresto, se le dio muerte a tiros en la prisión de Pawiak.
 Stephan Bittner (1936-2007), deportista alemán, medallista en los campeonatos mundiales de Piragüismo en Eslalon de Francia (1987), de Estados Unidos (1989), y de Yugoslavia (1991).